Nicola Di Pinto – attore italiano
 Sergio Di Pinto – attore italiano
 Vincenzo Di Pinto – allenatore di pallavolo italiano

Pagine correlate
Pinto
Del Pinto